Juan Sebastián Cabal e Robert Farah eram os atuais campeões, mas perderam na segunda rodada para Jean-Julien Rojer e Horia Tecău.

Mate Pavić e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando os cabeças de chave 8, Wesley Koolhof e Nikola Mektić na final por 7–5, 6–3. Esta foi a primeira vez, desde o US Open de 2000, que um time não cabeça de chave ganha o título de duplas masculinas do US Open. Com esta vitória, Pavić conquistou seu segundo título de duplas masculinas do Grand Slam após ter vencido o Australian Open de 2018, e Soares conquistou seu terceiro título de duplas masculinas do Grand Slam após ter vencido o Australian Open de 2016 e o US Open de 2016.

Cabeças de chave 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Segunda rodada)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Primeira rodada)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Semifinais)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Primeira rodada)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Primeira rodada)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Segunda rodada)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (Primeira rodada)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Outras entradas

Wild cards 
  Ernesto Escobedo /  Noah Rubin
  Christopher Eubanks /  Mackenzie McDonald
  Christian Harrison /  Ryan Harrison
  Nathaniel Lammons /  Nicholas Monroe

Protected ranking 
  Jack Sock /  Jackson Withrow

Ligações externas 
 Chave de duplas

D
US Open - Duplas masculinas